Черёмушкинский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Залесовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Черёмушкино.

С 1 апреля 2021 года Черёмушкинский сельсовет как муниципальное и административно-территориальное образование упразднён в связи с преобразованием Залесовского муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1447 человек, в том числе 676 мужчин и 771 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1396 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили пять населённых пунктов:
 село Видоново,
 село Восход,
 село Камышенка,
 село Малый Калтай,
 село Черёмушкино.

Примечания 

Муниципальные образования Залесовского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края